Pax Ottomana («Пакс Оттома́на», ) — довольно длительный (конец XV — нач. XVIII вв.)  период относительной стабильности в пределах Османской империи эпохи её расцвета. Происхождение этого названия связано с тем, что впервые за долгие столетия турки-османы смогли объединить и «утихомирить» регионы Балкан и Ближнего Востока, которые с начала XIII века переживали беспрестанные вооружённые конфликты (постоянные стычки между болгарами, греками, сербами, албанцами, франками и латинянами), ставшие следствием усиления феодальной раздробленности и этно-религиозной вражды.
В течение трёх столетий империя была сильнейшей в военном плане державой мира.

Характеристика 

Османская гегемония для многих стран означала период относительного затишья, во время которого не было ни серьёзных гражданских войн (как во времена поздней Византийской империи), а различные конфессии получили свободу вероисповедания в рамках своего миллета. Давление ислама, равно как и налоговое бремя, возлагаемое на немусульман, было на начальном этапе вполне терпимыми, особенно во внутренних районах империи. Путем ликвидации тысячелетних византийских институтов власти, требовавших высокого налогообложения, османы пытались завоевать доверие греческих крестьян, страдавших от высоких налогов, бюрократии и коррупции. Но как только мощь Византии была ликвидирована, все эти элементы возродились в рамках османской бюрократии и коррупции, но теперь также и с элементами национально-религиозного гнета. Своеобразной чертой Османской империи XIV-XV веков стало возрождение института рабства по национальному признаку (рабами в основном стали христиане) и налога на детей со всех христиан (девширме).

В рассматриваемый период Османская империя подчинила себе огромные территории в Европе, Азии и Африке. Тем не менее, в отличие от большинства других империй, типа Pax Romana или Pax Americana, османский мир был преимущественно военным по своей сути. Он держался в основном за счёт постоянного притока агрессивных туркменских племён из глубин Центральной Азии. Более того, османское государство держалось за счёт постоянного поступления добычи, награбленной в ходе рейдов против так называемых неверных. Его реальная экономическая база была крайне слаба из-за низкой материальной культуры кочевых народов. 

Также, поскольку после падения Константинополя в 1453 г. основные торговые пути переместились из Средиземноморья в Атлантический и Индийский океаны, началась экономическая и культурная стагнация Османской империи. Турки, разграбившие и заселившие бывшие византийские владения путем разрушения византийских институтов налогообложения, вскоре воссоздали их же в практически неизменном виде для поддержания жизнеспособности своего государства. Постепенный переход тюрок на оседлость также во многом имитировал хозяйственную  деятельность греческих крестьян времён поздней Византии, а потому принципиально не представлял собой ничего инновационного. Османы не предпринимали никаких  инженерных проектов, не занимались осушением болот, слабо интересовались медициной. Эпидемии чумы регистрировались до 1845 года. В отличие от Российской империи, османы не могли даже успешно перенять военные инновации западного мира. Даже благоприятные климатические условия Малой Азии остались без внимания: американские сельхозкультуры здесь так и не были интродуцированы.

Кризис 
Султаны всегда поддерживали границы империи силой оружия. Но пограничные конфликты были палкой о двух концах. На начальном этапе существования империи постоянный газават позволял империи задействовать свободную рабочую силу (гази) для завоевания «неверных» территорий и жить за счёт награбленной добычи и работорговли. Но как только сами завоевания прекратились, башибузуки начали терроризировать мирное (преимущественно христианское) население внутри самой империи. Это расшатывало её экономику, держало в известном напряжении всю государственную машину, а также побудило все без исключения народы страны начать борьбу за свои национальные, религиозные и языковые права. Во внутренние дела империи начали активно вмешиваться представители более передовых в военно-экономическом отношении государств (Российская империя, Австрийская империя, Британская империя и т. д.)

Примечания 

Османская империя
O
Pax Ottomana